

Муніципалітети у Франції 
 Шель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Шель () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза

Інше 
 Шельська культура